El candidato puede referirse a:

Cine y televisión 
 El candidato, película argentina de 1959, dirigida por Fernando Ayala.
 El candidato, película estadounidense de 1972, dirigida por Michael Ritchie.
 El candidato, telenovela mexicana de los años 1999 y 2000, producida por TV Azteca.
 «El candidato», episodio de la sexta temporada (2010) de la serie Lost.
 El candidato, película peruana de 2016, dirigida por Álvaro Velarde.
 El candidato, película uruguaya de 2016, dirigida por Daniel Hendler.
 El candidato, serie de televisión mexicana de intriga, thriller y política producida por Televisa para Amazon Prime Video

Literatura 
 El candidato, historieta de Francisco Ibáñez.
 El candidato, personaje de la novela La casa de los espíritus, de Isabel Allende.